David Jones (desenvolvedor de jogos) — programador de jogos e empresário escocês (n. 1966)
Davy Jones (cantor) — ou David Jones; músico, empresário e ator inglês que foi membro dos The Monkees (1945–2012)

Desambiguações de antropônimos